Rene Alexander Fransen (Nieuwveen, 3 augustus 1972) is een succesvolle Nederlandse ondernemer.

Opleiding 
Rene Alexander Fransen is de zoon van Johannes Fransen. Fransen behaalde in 1989 zijn eindexamen HAVO en studeerde daarna marketing en economie aan de HAS Delft en is afgestudeerd in 1994.

Werkzaamheden 
Fransen begon zijn loopbaan bij Royal Flora Holland (destijds Bloemenveiling Aalsmeer) waar hij tussen 1994 en 2006 diverse functies bekleedde bij de afdeling sales en accountmanagement. In 2007 tot 2009 werkte Fransen bij Advisor als software verkoper van SaaS.

Tijdens de tijd van Fransen bij Advisor is het bedrijf Agri Inter Incasso B.V. opgericht. Dit bedrijf is een online incassoplatform voor de sierteelt sector. Dit bedrijf word gecontroleerd vanuit een stichting door Jan Zegering Hadders.

Personalia 
Fransen is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Vermogen 
Het geschatte vermogen van Rene Fransen bedraagt 45 miljoen euro.